Ла Помпита има више значења:

 Ла Помпита (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Помпита (Нако), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Помпита (Санта Круз), насеље у савезној држави Сонора у Мексику